Cortenesi – abitanti di Corte (Francia)
Cortenesi – abitanti di Corteno Golgi